Osterweiterung steht für:

 NATO-Osterweiterung
 EU-Erweiterung 2004
 EU-Erweiterung 2007

Siehe auch:
 Deutsche Ostsiedlung
 Lebensraum im Osten